Айрат Хайруллин: Хайруллин, Айрат Назипович (1970—2020) — российский политик, промышленник, миллиардер, Депутат Госдумы IV—VII созывов.
 Хайруллин, Айрат Ринатович (род. 1981) — российский государственный и политический деятель.